Astrantia speciosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Gustav Heynhold. Astrantia speciosa ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stjärnflockor
speciosa